Dorothea kan henvise til flere artikler:

By
Dorotea,  opkaldt efter Kong Gustav 4. Adolfs dronning Fredrika, som egentlig hed Fredrika Dorotea Vilhelmina.

Personer
 Doris – om pigenavnet.
 Dorothea af Brandenburg (ca. 1430-1495) – gift med de danske konger Christoffer af Bayern og Christian 1.
 Dorothea af Sachsen-Lauenburg (1511-1571) – gift med den danske konge Christian 3.
 Charlotta Dorothea Biehl (1731-1788) – dansk forfatter.